Петер Балаж:
 Балаж, Петер (род. 1941) — венгерский политик, министр иностранных дел Венгрии (2009—2010).
 Балаж, Петер (род. 1974) — венгерский актёр.
 Балаж, Петер (род. 1974) — словацкий боксёр.
 Балаж, Петер (род. 1976) — венгерский пловец в ластах и ориентировщик.
 Балаж, Петер (род. 1979) — словацкий эсперантист.
 Балаж, Петер (род. 1982) — венгерский гребец-каноист.